Uruguays fotbollslandslag kan avse:

Uruguay har flera landslag i fotboll som administreras av Uruguayanska fotbollsförbundet:

 Uruguays herrlandslag i fotboll
 Uruguays U20-herrlandslag i fotboll
 Uruguays damlandslag i fotboll